Die Familie Pithou stellte im 16. Jahrhundert in Frankreich eine Reihe von bekannten Juristen, Gelehrten und Autoren.

Die bekanntesten Familienmitglieder sind die vier Söhne Pierre Pithous:

 Nicolas Pithou (1524–1598) und sein Zwillingsbruder
 Jean Pithou (1524–1602)
 Pierre Pithou (1539–1596)
 François Pithou (1543–1621)

Siehe auch:
 Pitou
 Pitú